Эльшан Эльдар оглы Оруджев (; ) — азербайджанский актер, телеведущий.

Биография 
Родился 14 января 1985 года в Баку.

Окончил факультет театра и кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

С 2005 года работает на телеканале .

Снялся в ситкоме «Bozbash Pictures», где воплотил образ Fəlakət. 

В 2018 году представил зрителям художественный фильм «Fəlakət», сделавший его образ полюбившимся миллионам.

В 2018 году его пригласили в фильм «Тайсон», где он сыграл серьёзную роль.

В 2019 году начал вещание на YouTube с программой под названием «Fəlidən Doğru Xəbər» («Правдивые новости из Фали»).

С 2020 года Хазар ТВ начал транслировать передачи «Правдивых новостей из Фали» в эфире.

Фильмография 
 " (2011)
  (2015)
  (2016)
  (2016)
  (2017)
  (2018)
  (2018)
  (2018)
  (2019)
  (передача, 2019 — до сих пор)

Примечания

Ссылки 
 “Fəlakət” ata oldu 
 https://turkustan.info/2019/12/25/els%C9%99n-orucov-f%C9%99lak%C9%99tin-paltarini-geyin%C9%99nd%C9%99-beynim-conur/ 
 Elşən Orucov xəstəxanalıq oldu 
 “Fəlakət” Mingəçevirdə 
 Elşən Orucov: “Tam səmimi deyirəm ki, Şəmi və Şöşü...” – FOTO 
 http://www.kinoafisha.az/actor,5657/lang,az/ 
 https://metbuat.az/amphtml/2018-12/roya-ayxanla-elsen-orucov-barisdi-1088796.html
 “Yaradıcı insanın biznesi olmamalıdır” - Elşən Orucov 
 Elşən Orucov: “Fəlakət”dən mafiya başçısına keçid etmişəm” 
 https://publika.az/tag.php?tag_id=2881